Ткачи — многозначный термин, может означать:

 Ткачи — множественное число существительного .
 Ткачи () — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Ткачи — деревня в Себежском районе Псковской области России.
 Ткачи () — род птиц из семейства Ткачиковые.
 «Ткачи» () — пьеса.
 Ткачи — креативное пространство в Санкт-Петербурге.
 Ткачи () — платформа в деревне Ткачи Берёзовского района Брестской области Белоруссии.